Dread steht für:

 einen britischen Horrorfilm, siehe Dread (Film)
 eine ehemalige US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Dread (Band)
 Kurzform von Dreadlock, siehe Dreadlocks
 ein Horror-Erzählrollenspiel, siehe Dread (Pen-and-Paper-Rollenspiel)
 ein Online-Forum, siehe Dread (Forum)

Dread ist der Künstlername folgender Personen:

 Judge Dread (1945–1998) – britischer Reggae- und Ska-Musiker
 Mikey Dread (1954–2008) – jamaikanischer Reggaesänger und Produzent

Siehe auch:
 Dreadnought
 Dred